1494 км, 1494-й киломе́тр — топоним в России.
 
 1494 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога. Код 617219
  1494 км (платформа, Куйбышевская железная дорога) — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога, в д. Григорьевке Альшеевского района Республики Башкортостан. Код 656923